

Топоніми 
 Іссікі — містечко в Японії, у префектурі Айті.
Іссікі — поширена назва місцевостей і районів у містах, містечках і селищах Японії.

Персоналії 
Іссікі — поширене японське прізвище.
Іссікі — японський самурайський рід.